Gailgarbiai steht für:
 den litauischen Namen der Ortschaft Marschalskoje in der russischen Oblast Kaliningrad
 den litauischen Namen der Ortschaft Opuschki in der russischen Oblast Kaliningrad